Adrien Sébastien Perruchet Silva (Angoulême, 15 maart 1989) is een Portugees-Frans voetballer die doorgaans als defensieve middenvelder speelt. Hij verruilde Leicester City in oktober 2020 in voor Sampdoria. Silva heeft een Portugese vader en een Franse moeder. Hij debuteerde in 2014 in het Portugees voetbalelftal.

Clubcarrière 
Adrien Silva speelde in de jeugd bij Girondins Bordeaux, ARC Paçô en Sporting Portugal. In maart 2007 tekende hij zijn eerste profcontract. In juli 2007 werd hij door hoofdcoach Paulo Bento definitief bij het eerste elftal gehaald. Op 17 augustus 2007 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd als invaller in de Primeira Liga tegen Académica Coimbra. Op 12 december 2007 debuteerde hij als basisspeler in de groepsfase van de UEFA Champions League tegen het Oekraïense Dynamo Kiev. Vier dagen later mocht hij voor het eerst starten in de competitie tegen CS Marítimo. Op 1 oktober 2009 maakte hij zijn eerste doelpunt voor Sporting in de groepsfase van de UEFA Europa League tegen Hertha BSC. In juli 2010 werd Silva voor zes maanden uitgeleend aan de Israëlische club Maccabi Haifa.

Tijdens het seizoen 2011/12 werd hij uitgeleend aan competitiegenoot Académica Coimbra. Dat jaar speelde hij met Académica in de finale van de Portugese voetbalbeker tegen zijn eigenlijke club, Sporting. De wedstrijd werd door Académica met 1–0 gewonnen, wat Académica's eerste bekerwinst in 73 jaar betekende. Silva nam op 31 augustus 2017 na tien jaar in het eerste elftal afscheid van Sporting Portugal en tekende een contract tot medio 2021 bij Leicester City. Dat maakte circa 24 miljoen euro voor hem over aan de Portugese club. Omdat de registratie van zijn overgang veertien seconden na de transferdeadline binnen kwamen bij de FIFA, weigerde dat echter om hem speelgerechtigd te verklaren voor 1 januari 2018.

Interlandcarrière 
Adrien Silva speelde in diverse Portugese jeugdelftallen. Hij speelde onder meer 17 wedstrijden voor Portugal –17 en 14 wedstrijden voor Portugal –21. Hij maakte op 18 november 2014 zijn debuut in het Portugees voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Argentinië (0–1 overwinning). Bondscoach Fernando Santos nam Adrien Silva op 17 mei 2016 op in de Portugese selectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Zijn landgenoten en hij wonnen hier voor het eerst in de geschiedenis van Portugal een groot landentoernooi. Een doelpunt van Éder in de verlenging besliste de finale tegen Frankrijk: 1–0. Silva nam in juni 2017 met Portugal deel aan de FIFA Confederations Cup 2017, waar de derde plaats werd bereikt. Portugal won in de troostfinale van Mexico (2–1 na verlenging).

Erelijst

Referenties 

Portugees voetballer